NGC 7478 (другие обозначения — PGC 70418, KUG 2302+023) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Рыбы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7478
Рыбы (созвездие)